Septum eller septa kan syfta på:

 Septum nasi – nässkiljeväggen, uppdelning av näsan i två halvor
 Septumdefekt – en onormal förbindelse mellan hjärtats förmak eller kammare
 Septumpiercing – en piercing i nässkiljeväggen
 Förmaksseptum – en tunn muskelvävnad mellan vänstra och högra förmaken
 Septum (biologi) – skiljeväggarna inuti skalet hos vissa snäckor och bläckfiskar för flytkraft, även skiljeväggar i hyfer hos vissa svampar eller skiljeväggar inom organ hos andra organismer